The Jealous Wife – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
The Jealous Wife – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America